Alewell ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Alewell (* 1964), deutsche Betriebswirtin und Hochschullehrerin
 Karl Alewell († 2012), deutscher Ökonom und Hochschulpräsident